Челан Симмонс (; ) — канадская актриса и фотомодель.

Биография 
Родилась 29 октября 1982 года в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. Она средняя из трёх детей (один младший брат и старшая сестра).

Дебютировала в кино в 1990 году. Играла в фильмах «Кэрри», «Подземная ловушка», «Пункт назначения 3», «Удачи, Чак», «Убойные каникулы» и других.

Личная жизнь 
 6 сентября 2009 года вышла замуж за Криса Харрисона, с которым познакомилась на съёмках фильма «Остров монстров» в 2004 году. 
 Через некоторое время они развелись.
 В 2015 году Челан во второй раз вышла замуж — за Грега Стрита.
 В 2016 году у пары родилась дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Челан Симмонс